Олефировка — название населённых пунктов на Украине:

 Олефировка — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Олефировка — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Олефировка — село в Миргородском районе Полтавской области.